Biografia: 
 Este també anomenats Dinastia dels Este, Casa d'Este i amb el temps Àustria-Este, família noble italiana.

Geografia: 
 Este (Elba): un afluent esquerre de l'Elba.
 Este (Pàdua): ciutat de la província de Pàdua.

Miscel·lània: 
 Estë, un personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien.